Ariane, família de vehicles llançadores
 Ariane (Martinů), òpera de Bohuslav Martinů
 ArianeTech, empresa catalana d'enginyeria
 Comunitat de Ciutats Ariane, associació sense ànim de lucre